Gifhorn bezeichnet folgende geographischen Gebiete und Orte:
 Gifhorn, eine Stadt in Niedersachsen
 Landkreis Gifhorn in Niedersachsen

Gifhorn ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Gifhorn (* 1938), deutscher Politiker (SPD) und Abgeordneter des Niedersächsischen Landtages